Работа на дому

 Работа на дому (удалённая работа) — законная форма трудовых отношений
 «Работа на дому» — форма мошенничества